Jabal Ghalīm är ett berg i Egypten.   Det ligger i guvernementet Sina al-Janubiyya, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Kairo. Toppen på Jabal Ghalīm är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Jabal Ghalīm är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Jabal Ghalīm.  Trakten runt Jabal Ghalīm är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Jabal Ghalīm är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sina al-Janubiyya
Berg i Egypten 1000 meter över havet eller högre